Погребённые заживо:
 Погребённые заживо — подвергшиеся погребению заживо, погребение заживо может быть видом смертной казни, убийства, пытки или несчастного случая.

Также — название («Заживо погребённый», «Похороненный заживо»; «Преждевременное погребение», «Преждевременные похороны»; ):
 Фильмы
  () — фильм 1990 года (США, ЮАР), режиссёр .
 «Заживо погребённый» (другие названия: «Погребённые заживо», «Похороненные заживо»; ) — фильм 1990 года (США), режиссёр Фрэнк Дарабонт.
 «Заживо погребённый 2» (другие названия: «Погребённые заживо 2», «Похороненные заживо 2»; ) — фильм 1997 года (США), режиссёр Тим Мэтисон.
  () — фильм 2007 года (США), режиссёр .
 «Погребённый заживо» () — фильм 2010 года (Испания, США, Франция), режиссёр Родриго Кортес.
 Buried Alive — фильм 1939 года, США, режиссёр Виктор Гэльперин.
 «Преждевременные похороны» (другие названия: «Похороненные заживо», «Заживо погребенный»; ) — фильм 1962 года (США), режиссёр Роджер Корман, снят в рамках серии фильмов по произведениям Эдгара По.
 Литература
 «Преждевременное погребение» () — рассказ Эдгара По.
 Музыка
 Buried Alive by Love — сингл финской рок-группы HIM.

См. также 
 «Похороните меня заживо» (другое название — «Залечь поглубже»; ) — фильм 2009 года (США, Германия, Польша), режиссёр Аарон Шнайдер.